kaniuki (Elaninae) – podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych

Miejscowości w Polsce 

 Kaniuki – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Podedwórze
 Kaniuki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Zabłudów